Fabrini - specie umanoide immaginaria dell'universo fantascientifico di Star Trek
 Giovanni Fabrini – grammatico, linguista e umanista italiano
 Paco Fabrini – attore italiano

Pagine correlate
Fabbrini